

Bulgaria 
 Chiesa di Santa Sofia – Sofia

Cipro 
 Cattedrale di Santa Sofia – Nicosia

Germania 
 Chiesa di Santa Sofia – Berlino

Grecia 
 Basilica di Santa Sofia – Salonicco
 Chiesa di Santa Sofia – Malvasia

Italia 
 Chiesa di Santa Sofia – Anacapri
 Chiesa di Santa Sofia – Benevento
 Chiesa di Santa Sofia – Canaro
 Chiesa di Santa Sofia – Corsano
 Chiesa di Santa Sofia – Giugliano in Campania
 Chiesa di Santa Sofia – Napoli
 Chiesa di Santa Sofia – Padova
 Chiesa di Santa Sofia – San Vero Milis
 Chiesa di Santa Sofia – Torre d'Isola
 Chiesa di Santa Sofia – Venezia
 Chiesa di Santa Sofia – Lendinara

Russia 
 Chiesa di Santa Sofia – Mosca

Svezia 
 Chiesa di Sofia – Stoccolma

Turchia 
 Basilica di Santa Sofia – Istanbul
 Chiesa di Santa Sofia – Nicea
 Chiesa di Santa Sofia – Trebisonda

Pagine correlate 
 Basilica di Santa Sofia
 Cattedrale di Santa Sofia
 Monastero di Santa Sofia